Левянт — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Левянт, Борис Владимирович (род. 1955) — российский архитектор, лауреат международных архитектурных премий.
 Левянт, Марк Григорьевич (род. 1951) — советский композитор, с 1999 года — председатель Самарской организации Союза композиторов России.